Neofmuti bezeichnet:
 ein Dorf im osttimoresischen Suco Bobometo, siehe Bobometo
 ein Dorf im osttimoresischen Suco Suniufe, siehe Suniufe
 Neofmuti (Osttaunbaen), ein Dorf im indonesischen Desa Osttaunbaen, Distrikt Nordbiboki